La  d'artillerie de campagne bavaroise est une division de l'armée bavaroise, basée à Wurtzbourg.

Histoire 
La brigade est créée le  en renommant la . Elle faisait partie de la  d'infanterie et était basée à Nuremberg.

Au début de la Première Guerre mondiale, elle appartient à la  armée, sur le front occidental.

Le , par ordonnance du , elle est placée sous l'autorité du  .

Après la fin de la guerre, elle revient en Allemagne en , est démobilisée puis dissoute le .

Composition 
Au début de la Première Guerre mondiale, la brigade est subordonnée aux unités suivantes :
  (Wurtzbourg)
  régiment d'artillerie de campagne royal bavarois (Wurtzbourg)

Commandement

Notes et références

Notes

Références 

Unité militaire de l'Empire allemand
Unité militaire allemande de la Première Guerre mondiale
Unité ou formation militaire dissoute en 1918